Телефо́нный коммута́тор — устройство в телефонии, коммутатор для соединения (коммутации) абонентских, соединительных и междугородных телефонных линий.

Телефонные коммутаторы бывают ручные (коммутация осуществляется ручным способом, телефонистом) и автоматические (см. автоматическая телефонная станция). В последнее время появились и программные коммутаторы (для целей IP-телефонии).

Существуют стационарные и полевые (для военных целей) телефонные коммутаторы.

История 

Первый телефонный коммутатор появился в мае 1877 года в компании Эдвина Холмса. Впоследствии коммутаторы стали совершенствоваться, к их созданию приступили такие известные физики как Тивадар Пушкаш. Чарльз Скрибнер и другие конструкторы стали постепенно совершенствовать устройство.

Ручной коммутатор 
Ручной телефонный коммутатор состоит из так называемых линейных комплектов (ЛК), приборов шнуровых пар (ШП) и приборов рабочего места телефонистки (РМ). Количество ЛК определяется числом включаемых в телефонный коммутатор линий, количество ШП — средним числом предоставляемых одновременно разговоров (обычно на телефонный коммутатор имеется 100—140 ЛК и 15—20 ШП).

На РМ находятся приборы, обеспечивающие переговоры телефонистки с абонентами (в том числе головной телефон и угольный микрофон), и источник вызывного тока для посылки сигналов вызова в линию; опросно-вызывными ключами эти приборы можно подключать к любой из ШП.

Кроме телефонных коммутаторов шнурового типа, используются также бесшнуровые телефонные коммутаторы, в которых гнёзда и шнуры заменены ключами.

Принцип работы 

При поступлении на телефонный коммутатор сигнала вызова, например от телефонного аппарата ТА-1, в цепи постоянного тока ЛК-1 срабатывает электромагнитное вызывное реле, которое включает вызывную лампу ВЛ-1. Телефонистка вставляет опросный штепсель ОШ любой из свободных ШП в гнездо Г-1, и лампа гаснет.

Для приёма заказа на установление соединения телефонистка переводит ключ остров в положение «О» (замыкаются контакты 1). Приняв заказ, она вставляет вызывной штепсель ВШ в гнездо требуемой линии, например линии аппарата ТА-49, если она свободна, и переводом ключа остров в положение «В» (замыкаются контакты 2) посылает в эту линию сигнал вызова.

При разговоре абонентов микрофоны аппаратов ТА-1 и ТА-49 получают питание от центральной батареи через электромагнитные реле моста питания МП. При этом ключ остров находится в нейтральном положении и отбойные лампы опросного и вызывного шнуров не горят. По окончании разговора отбойные реле МП принимают сигналы отбоя, лампы загораются и телефонистка вынимает штепсели из гнёзд.

Автоматический коммутатор 

Автоматический телефонный коммутатор обеспечивает набор, соединение, поддержание и завершение телефонной связи между абонентами без участия оператора или телефонисток. Абоненты пользуются для этого специальными конечными устройствами — телефонными аппаратами, факсами, позволяющими набирать вручную телефонный номер вызываемого абонента. Автоматический телефонный коммутатор может являться элементом некоторой телефонной сети — и в этом случае он должен обеспечивать соединение и поддержание связи со всеми абонентами сети — как «своими» (подключёнными к данному коммутатору), так и подключёнными к другим коммутаторам в сети.

Система автоматических телефонных станций обеспечивает установление, поддержание и разрыв соединений между аппаратами, а также дополнительные возможности. Это обеспечивается применением телефонной сигнализации.

Автоматические телефонные коммутаторы подразделяют на электро-механические (декадно-шаговые, координатные) и электронные (цифровые, аналоговые, программные).

См. также 
 Телефон
Коммутация телефонного вызова
 Роуминг
 Маршрутизатор

Ссылки 
 Сайт «Все о радио» — Телефонные коммутаторы и телефоны
 Полевой телефонный коммутатор: П-193М/193М2/194М1 //RusArmy.com

Литература 
 З. С. Коханова, О. И. Панкратова. Автоматическая коммутация и телефония, ч. 1, М., 1968; Автоматическая междугородная и сельская телефонная связь, М., 1976.

Примечания 

Телефонная связь